Бре́длі (Бред) Джонс () — англійське ім'я та прізвище.

Відомі носії

 Бред Джонс (гонщик) (1960)
 Бред Джонс (футболіст) (1982)
 Бред Джонс (хокеїст) (1965)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок